Notopleura kan syfta på:

 Notopleura (djur) –  ett släkte av insekter
 Notopleura (växter) –  ett släkte av växter